Plusieurs communautés de communes (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre) portent ou ont porté ce nom.

Intercommunalités actuelles 
 En Seine-et-Marne, il existe une Communauté de communes du Bocage Gâtinais.
 En Mayenne, il existe une Communauté de communes du Bocage Mayennais.

Anciennes structures 
 Il existait dans la Marne, une Communauté de communes du Bocage champenois, supprimée en 2014 et fondue dans la Communauté de communes Perthois-Bocage et Der.
 Il existait en Maine-et-Loire, une Communauté de communes du Bocage, supprimée en 2017 et fusionnée dans la Communauté d'agglomération du Choletais.

Voir aussi 
 Dans les Deux-Sèvres, il existe une Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais.